Janusz Józef Walczak (1939–2021) – polski specjalista w zakresie budowy i eksplantacji maszyn, prof. dr hab. inż.
 Janusz Wacław Walczak  (1950–2020) – polski elektrotechnik, profesor nauk technicznych, specjalista teorii obwodów elektrycznych, nauczyciel akademicki

Przypisy